III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie
 VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie